Příjmení Danda nosí více různých osobností:

 Bronislav Danda (1930–2015) – československý hokejista
 Josef Danda (1906–1999) – český architekt
 Kamil Danda – český zpěvák a kytarista
 Mahamadou Danda – nigerský politik a předseda vlády

Související články 
 Janda
 Panda
 Randa